Plusieurs arcs de triomphe érigés sous l'Empire romain portent le nom de l'empereur Hadrien (117–138) :

 Arc ou porte d'Hadrien, Athènes, Grèce ;
 Arc d'Hadrien, Tel Shalem, Israël
 , Santa Maria Capua Vetere, Italie ;
 , Gérasa, Jordanie ;
 Arc ou porte d'Hadrien, Antalya, Turquie.
 Arc d'Hadrien, Bozkır, Turquie
 Porte d'Hadrien, Éphèse, Turquie
 Porte d'Hadrien, Pergé, Turquie

Voir aussi 
 Liste des arcs de triomphe romains